Hondecoeter o Hondekoeter o Hondecoutre o Hondecooten fu una famiglia di artisti olandesi. Il capostipite Gillis d'Hondecoeter era un pittore paesaggista, la cui famiglia proveniva probabilmente da Anversa e si trasferì prima a Delft ed infine ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni religiose dell'Inquisizione spagnola.  

Gillis ebbe almeno tre figli: Gijsbert, anch'egli pittore specializzato in paesaggi ed animali, Josina o Josie che sposò il pittore Jan Baptist Weenix e Maria.

L'esponente più celebre ed importante di questa famiglia fu Melchior d'Hondecoeter, figlio di Gijsbert, pittore specializzato in nature morte e animali.

Albero genealogico

Capostipite

Ramo di Gijsbert

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Famiglia Weenix

Famiglie olandesi
Pittori del secolo d'oro olandese